Az AlphaGo vs.  gomérkőzés a Google DeepMind által kifejlesztett AlphaGo számítógépes goprogram és  dél-koreai 9 danos profi gojátékos között folyt 2016. március 9. és 15. között, melyen az AlphaGo 4–1-es végeredménnyel győzött.

Előzmények
2015. október 5. és 9. között az AlphaGo 5–0-ra legyőzte  kínai származású 2 danos profi európai bajnokot. Ez volt az első alkalom, hogy egy számítógépes goprogram profi játékos ellen nyerjen előnykő nélkül teljes méretű (19×19 mezős) táblán.

A mérkőzés eredményének 2016. januári bejelentése után a DeepMind kihívta a dél-koreai 9 danos profi , a világ egyik legerősebb játékosát.

Mérkőzés
Az öt játszmából álló mérkőzést 2016. március 9–15. között Szöulban tartották (magyar idő szerint hajnali 5 órás kezdéssel), és élő videostreamen közvetítették. Adzsa Huang, a DeepMind csapat tagja, amatőr 6 danos gojátékos tette a köveket az AlphaGo nevében. A program a Google felhő alapú hálózatán keresztül a vállalat egyesült államokbeli szerverén futott. A mérkőzést a kínai goszabályok szerint játszották, 7,5 pont komival, 2 óra gondolkodási idővel (+3×60 másodperc byo-yomi).

Mivel az AlphaGo győzött, a győztesnek felajánlott egy millió dollár jutalmat karitatív szervezeteknek, köztük az UNICEF-nek adományozzák.   kapott az öt játszmán való részvételért és húszezret a győztes negyedik partiért.

Összefoglaló

Első játszma
Az első játszmát az AlphaGo fehérrel megnyerte.

 három és fél órás küzdelem után feladta a játszmát, amikor a kétórás játékidejéből 28 perce és 28 másodperce volt hátra. „Nagyon meglepődtem, nem számítottam arra, hogy veszíteni fogok” – nyilatkozott, és hozzátette, hogy az AlphaGo tökéletesen játszik. Demis Hassabis, a DeepMind alapítója szerint a játék nagyon izgalmas és szoros volt, az AlphaGo határait feszegette.

Második játszma
A második játszmát az AlphaGo feketével megnyerte.

 végigjátszotta az idejét, de végül feladta a játszmát: „Úgy érzem, ma az AlphaGo csaknem tökéletesen játszott.” – mondta.

Harmadik játszma 
Az AlphaGo fehérrel megnyerte a harmadik játszmát is, ezáltal legyőzte t. Mivel kegyelem szabály (mercy rule) nincs érvényben, a további játszmák is megrendezésre kerülnek.

A játszma után  bocsánatot kért, hogy elvesztette a partit. Hozzátette: „ma az én vereségem volt, nem az emberiségé”. A koreai kommentátor, Lee Hyunwook (8 danos profi) úgy jellemezte t, hogy ő a legerősebb szívű gojátékos, akit ismer és a legméltóbb ellenfele az AlphaGo programnak.

Negyedik játszma 

 fehérrel megnyerte a negyedik játszmát.

Demis Hassabis, az AlphaGo fejlesztőcsapatának vezetője Twitteren közölte, hogy a gép 79. lépése rossz volt, de „nem vette észre”, 70%-os győzelmi esélyt számolt. Csak a 87. lépésben „jött rá a hibára”, ekkor a nyerési valószínűség visszaesett. Végül a 180. lépés után az AlphaGo feladta.

Ötödik játszma 
AlphaGo fehérrel megnyerte az ötödik játszmát. A parti eredménye szoros volt, Hassabis úgy nyilatkozott, hogy a program a játék elején csúnya hibát vétett, és onnan kapaszkodott vissza.

Jegyzetek

Fordítás

További információk

Videóközvetítések
Match 1 - Google DeepMind Challenge Match: Lee Sedol vs AlphaGo
Match 2 - Google DeepMind Challenge Match: Lee Sedol vs AlphaGo
Match 3 - Google DeepMind Challenge Match: Lee Sedol vs AlphaGo
Match 4 - Google DeepMind Challenge Match: Lee Sedol vs AlphaGo
Match 5 - Google DeepMind Challenge Match: Lee Sedol vs AlphaGo

Elemzések
 - Az első játszma elemzése + letölthető SGF fájl
 - A második játszma elemzése + letölthető SGF fájl
 - A harmadik játszma elemzése + letölthető SGF fájl
 - A negyedik játszma elemzése + letölthető SGF fájl
 - Az ötödik játszma elemzése + letölthető SGF fájl

Go
Mesterséges intelligencia
2016 a sportban